Weiwerd (dorp), dorp in de provincie Groningen.
 Weiwerd (waterschap), voormalig waterschap in de provincie Groningen.